De manière générale, le patrimoine est un ensemble existant, souvent en grande partie ou en totalité hérité du passé, constitué de biens matériels et/ou immatériels, propriété privée ou bien commun, que l'on peut vouloir conserver, vendre, échanger, valoriser ou maintenir pour les générations futures. Il est le reflet de la façon dont une société donnée se représente son propre passé et son avenir, à travers ce qu'elle estime vouloir transmettre.

L'Unesco en propose la définition suivante :
 (UNESCO, 2008). Il inclut notamment les « œuvres qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science » (monuments ou ensembles) ou du « point de vue esthétique, ethnologique ou anthropologique » .
Cette définition distingue deux types de valeur 
 une valeur d’héritage du passé dont nous profitons…  (valeur d'usage), « sources irremplaçables de vie et d’inspiration »,
 des valeurs à transmettre « aux générations futures », notion qui évoque une valeur du registre de la maintenabilité.

Il y a donc de multiples types de patrimoines :

Culturel 
Le patrimoine culturel (on parle également de patrimoine historique) recouvre les biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique ou historique :
 le patrimoine architectural ;
 le patrimoine industriel ;
 le patrimoine culturel immatériel, notamment les arts et traditions populaires ;
 le patrimoine religieux ;
 le patrimoine agricole et le patrimoine rural ;
le patrimoine vernaculaire ;
le patrimoine maritime.

Une liste du patrimoine mondial comprenant des éléments culturels ou naturels est établie sous l'égide de l'Unesco.

Droit 
 Pour les conceptions juridiques du patrimoine, voir patrimoine (droit).

Économie 
 Pour le patrimoine propre aux « biens immobiliers » et aux « apports en finance », voir patrimoine (finance).
 Pour les « apports en ingénierie » et le « système d’information » de l’entreprise, voir Capital immatériel.

Biologie, médecine 
 Le patrimoine génétique désigne l'ensemble du génome d'un organisme, d'une espèce, voire d'une communauté. Il est hérité de nos géniteurs et ancêtres, et transmis à la descendance.

Nature 
 Patrimoine naturel.
 Patrimoine géologique.

Autres 
 Patrimoine est un magazine de bande dessinée québécoise des années 1970.

Voir aussi

Notes et références